Сан-Лоре́нсо-де-Эль-Эскориа́ль () — город и муниципалитет в Испании, входит в состав автономного сообщества Мадрид. В просторечьи его часто называют Верхний Эскориал (Escorial de Arriba), чтобы отличить от знаменитого соседа Эскориала, в свою очередь называемого Нижний Эскориал (Escorial de Abajo).

Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Гвадаррама. Занимает площадь 56,4 км². Население — 18352 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 47 км.

27 августа 2011 года здесь финишировал 8-й этапы многодневной велогонки Вуэльта.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города провинции Мадрид
Муниципалитеты Мадрида